Lyngby Boldklub is een Deense voetbalclub uit Kongens Lyngby in de gemeente Lyngby-Taarbæk. Het komt uit in het profvoetbal, De club speelt zijn thuiswedstrijden in het Lyngby Stadion. Tussen 1994 en 2001 stond de profafdeling van de club bekend als Lyngby FC.

Geschiedenis
In december 2001 ging de club failliet en degradeerde als gevolg daarvan naar de Deense series (vierde klasse), vlak onder de professionele divisies in het Deense voetbal. In 2003 promoveerde de club naar de 2. Division en op 18 juni 2005 werd de promotie naar de 1. Division afgedwongen. In het seizoen 2006/07 werd Lyngby kampioen van de tweede klasse en promoveerde opnieuw naar de Superliga. In het seizoen 2011/2012 volgde degradatie voor de club naar de tweede klasse. In 2016 keerden de blauw-witten terug naar het hoogste niveau.

In de periode 2013–2016 werd het stadion gedeeltelijk gerenoveerd. Er kwam een compleet nieuwe hoofdtribune aan de westzijde met 3.000 zitplaatsen, aan de zuidkant verrees een staantribune. Door de nieuwbouw is het grootste gedeelte van de sintelbaan rondom het hoofdveld verdwenen.

Erelijst
Deens landskampioenschap 
 1983, 1992
Beker van Denemarken 
 1984, 1985, 1990
'''1. division 
 2007, 2016

Eindklasseringen

|}

In 1991 werd de Superligaen geintroduceerd. De 1. division werd vanaf dat jaar het 2e niveau en de 2. division het 3e niveau.  In de seizoenen 1991/92 t/m 1994/95 werd een herfst (h)- en een voorjaarscompetitie (v) gespeeld, waarbij in de herfst al werd gepromoveerd en gedegradeerd.

In Europa 

Lyngby BK speelt sinds 1982 in diverse Europese competities. Hieronder staan de competities en in welke seizoenen de club deelnam:
Champions League (1x)
1992/93
Europacup I (1x)
1984/85
Europa League (1x)
2017/18
Europacup II (2x)
1985/86, 1990/91
UEFA Cup (4x)
1982/83, 1986/87, 1996/97, 1999/00
Intertoto Cup (1x)
1998

Bekende (oud-)spelers
 Hans Aabech
 Marcus Allbäck
 Klaus Berggreen
 Lars Bohinen
 Anders Christiansen
 Jakob Friis-Hansen 
 Christian Holst
 Claus Jensen
 Niclas Jensen
 Henrik Larsen
 Miklos Molnar
 Dennis Rommedahl

Internationals
De navolgende voetballers kwamen als speler van Lyngby BK uit voor een vertegenwoordigend Europees A-elftal. Tot op heden is John Helt degene met de meeste interlands achter zijn naam. Hij kwam als speler van Lyngby BK in totaal 38 keer uit voor het Deense nationale elftal.

Trainer-coaches
 Benny Lennartsson (1995–1998)

Externe link
 Officiële website

Deense voetbalclub